Вознесе́нье:
 Вознесенье — день в народном календаре у славян.

Населённые пункты 
 Вознесенье — село в Приморском районе Архангельской области.
 Вознесенье — село в Грязовецком районе Вологодской области.
 Вознесенье — село в Савинском районе Ивановской области.
 Вознесенье — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Вознесенье — село в Тарусском районе Калужской области.
 Вознесенье — посёлок городского типа в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Вознесенье — село в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Вознесенье — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Вознесенье — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Вознесенье — село в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Вознесение (значения)
 Вознесенка
 Вознесеновка
 Вознесеновское
 Вознесенск (значения)
 Вознесенская
 Вознесенский
 Вознесенское
 Вознесень